Tegenpaus Nicolaas V, tegenpaus van 1328 tot 1330
 Paus Nicolaas V, paus van 1447 tot 1455